Davey – rzeka w Australii, na Tasmanii
 Davey – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster